La Chevauchée infernale est le titre de plusieurs œuvres :
 La Chevauchée infernale, film français de Joë Hamman, 1911 
 La Chevauchée infernale, épisode du dessin animé japonais Goldorak

Homonymie de titre